Заосье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заосье — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Заосье — деревня в Батецком районе Новгородской области.